La gara dei 200 metri stile libero femminili degli Europei 2016 si è svolta il 20 e il 21 maggio 2016. Il 20 maggio si sono svolte batterie (al mattino) e semifinali (al pomeriggio), mentre la finale nel pomeriggio del giorno seguente.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Durante la competizione non sono stati migliorati record.

Risultati

Batterie

Semifinali

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Collegamenti esterni
Start List 
Risultati delle batterie
Risultati delle semifinali
Risultati della finale

200 stile libero F